Csehország
 Lešany, település a Benešovi járásban
 Lešany, település a Prostějovi járásban
 Lešany, Nelahozeves településrésze a Mělníki járásban
 Lešany, Skuteč településrésze a Chrudimi járásban